Кратер Уотермен () — крупный ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь американского физика Алана Уотермена (1892—1967) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Уотермен являются кратер Неуймин примыкающий к его западной-юго-западной части; кратер Циолковский на севере; кратер Штарк на востоке; кратер Субботин на юго-востоке и кратер Лампланд на юге-юго-востоке. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 74,9 км.

Кратер Уотермен имеет близкую к циркулярной форму и покрыт породами выброшенными при образовании кратера Циолковский. Вал сглажен, от северной части вала в направлении кратера Циолковский отходит широкий хребет. Дно чаши имеет две области с низким альбедо, что обычно является признаком затопления базальтовой лавой. В центре чаши расположено несколько невысоких округлых пиков.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

Галерея

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Снимки кратера с борта Аполлона-15, Аполлона-17.
Топографическая карта окрестностей кратера.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны